Corunna ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Corunna (Indiana)
 Corunna (Michigan)

in Kanada:
 Corunna (Ontario)

Siehe auch:
 Koruna